Успенская гора (Успенская горка, Лысая гора) — историческое место в Витебске на высоком левом берегу Западной Двины.

С юга ограничивалась Витьбой, с севера — Острой-Спасской горой (разделялись оврагом, ныне снивелированным; район современной улицы Я. Купалы). Название получила от Успенской церкви, известной здесь с XV века. В XIV—XVI веках Успенская гора была частью Завитебного посада, позднее — Взгорского замка.

История 
По мнению археологов, на Лысой горе (первоначальное название) до XII века находилось языческое племенное святилище.

В начале XVII века на Успенской горе находился Богородицкий посад (27 домов, архиепископский двор с хозяйственными постройками). В 1636 году здесь построена новая церковь, в 1743—1785 годах — каменный костёл и здание базилианского монастыря (ныне в нём расположен Станкоинструментальный техникум). Согласно инвентарным записям 1664 года, на Успенскую гору вела Богородицкая улица (ныне улица Крылова).

В 1799 году костёл переименован в Успенский собор. После выравнивания оврага название Успенская гора перенесено на территорию бывшей Остро-Спасской горы и закрепилось как Успенская горка.

В 1936 году, входе уселения антирелигиозной работы, Успенский собор взрывают и после Великой Отечественной войны, в 1949, на холме строят корпус завода заточных станков.

В центральной части Успенской горы находится сквер с памятником героям Отечественной войны 1812 г., здание бывшего Губернаторского дворца, военное кладбище.

Литература 
 Витебск: Энциклопедический справочник / Белорусская советская энциклопедия; редколлегия: И. П. Шамякин (главный редактор) и другие. Мн.: БелСЭ, 1988. — 408 с. 12 л. ил. — ISBN 5-85700-004-1
 Витебск / О. Н. Левко; Нац. академия наук Беларуси, Институт истории. — Минск: Беларуская навука, 2010. — 335 с.: ил. (Древнейшие города Беларуси). — ISBN 9789850811172
 
 Пасанен В. Э., Дикусар Е. А., Стёпин С. Г. Горные вершины Витебской области. — Минск: Право и экономика, 2016. — 162 с. — ISBN 978-985-552-569-2. С.120, 129.

Ссылки 
 Успенская гора в Витебской энциклопедии
 

География Витебска
Холмы Европы